Lågören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lågören (Brändö, Åland), 
 Lågören, Raseborg, Nyland, 
 Lågören, Sibbo, Nyland, 
 Lågören, Lovisa, Nyland,

Se även
Långör
Långön

Robotskapade Finlandförgreningar